Новые Афины

 Новые Афины  — парижское кафе.
 Новые Афины (энциклопедия) — первая польская энциклопедия (1745—1746).